Martinović ist der Familienname folgender Personen:

 Branislav Martinović (1937–2015), jugoslawischer Ringer
 Danijela Martinović (* 1971), kroatische Popsängerin
 Dominik Martinović (* 1997), deutsch-kroatischer Fußballspieler
 Dusan Martinović (* 1987), serbischer Fußballspieler
 Igor Martinović (* 20. Jahrhundert), kroatischer Kameramann
 Ivan Martinović (* 1998), kroatischer Handballspieler
 Josip Martinović (* 1989), kroatischer Fußballspieler
 Jovo Martinović, montenegrinischer Journalist
 Juraj Martinović (1936–2021), jugoslawischer bzw. bosnischer Literaturwissenschaftler und Politiker
 Marin Martinović (* 1996), österreichischer Handballspieler
 Novak Martinović (* 1985), serbischer Fußballspieler

 Siniša Martinović (* 1980), deutsch-kroatischer Eishockeytorhüter
 Slobodan Martinović (1945–2015), serbischer Schachspieler